Heydər Əliyev, president van Azerbeidzjan (1993-2003)
İlham Əliyev, president van Azerbeidzjan (2003-heden)
Oleksandr Aliejev, Oekraïens voetballer
Orkhan Aliyev, Azerbeidzjaans voetballer